Il bozzolo è un involucro protettivo che avvolge gli insetti di numerose specie durante la metamorfosi. Tale termine può riferirsi anche a:

Geografia 
Italia
 Bozzolo – comune in provincia di Mantova
 Bozzolo – l'unica frazione di Brugnato in provincia della Spezia

Persone
 Bruno Bozzolo – calciatore e allenatore vissuto nel XX secolo
 Camillo Bozzolo (1845-1920) – patologo italiano
 Rosetta Bozzolo (1950) – cestista italiana
 Stéphane Bozzolo (1975) – ex atleta paralimpico francese